Karen har flere betydninger:

 Karen (folkeslag)
 Karen (pigenavn)
 Karen (sanger) – kunstnernavn for Karen Rosenberg
 Karen (film fra 1973) – dansk kortfilm fra 1973 instrueret af Jan Eriksen
 Karen (film fra 1980) – dansk kortfilm fra 1980 instrueret af Kasper Schyberg